Arnold von Vietinghoff – Gran Maestro dell'Ordine di Livonia
 Heinrich von Vietinghoff – generale tedesco
 Konrad von Vietinghoff – Gran Maestro dell'Ordine di Livonia